John Luecke ist der Name folgender Personen:

* John Edwin Luecke, US-amerikanischer Mathematiker
 John F. Luecke (1889–1952), US-amerikanischer Politiker